Даглас Гибсон Хэмилтон (, род. 15 августа 1941, Мельбурн) — австралийский шахматист, мастер ФИДЕ, международный мастер ИКЧФ. Трехкратный чемпион Австралии (1965, 1967 и 1982 гг.). В составе сборной Австралии участник трех шахматных олимпиад (выступал в том числе на 1-й доске). Также известен как игрок по переписке. В составе сборной Австралии участвовал в отборочных соревнованиях командного чемпионата мира по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Хэмилтона в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Хэмилтона на сайте 365Chess

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам 
Международные мастера ИКЧФ